Wenzel eller Wencel är en medeltida tyska form av Václav. Den ryska motsvarigheten är Vjatjeslav.

Personer med efternamnet Wenzel
 Andreas Wenzel, alpin skidåkare
 Fredrik Wenzel
 Hartmut Wenzel
 Hanni Wenzel, alpin skidåkare
 Kirsten Wenzel
 Petra Wenzel
 Rune Wenzel
 Timo Wenzel

Personer med förnamnet Wenzel
 Wenzel av Böhmen
 Wenzel I av Böhmen
 Wenzel I av Luxemburg
 Wenzel II av Böhmen
 Wenzel II av Böhmen (hertig)
 Wenzel III av Böhmen
 Wenzel IV

Noter 

Tyska efternamn